Olivier Faure peut désigner :

 Olivier Faure (1953-), historien français ;
 Olivier Faure (1968-), homme politique français.